La specialità dei 200 metri piani maschili ai Campionati africani di atletica leggera di Durban 2016 si è svolto il 25 e 26 giugno 2016 al Kings Park Stadium.

Risultati

Batterie
Qualificazione: i primi 3 di ogni batterie (Q) e i 3 più veloci degli esclusi (q) si qualificano in semifinale.

Vento:Gruppo 1: +0.5 m/s, Gruppo 2: +0.6 m/s, Gruppo 3: +1.3 m/s, Gruppo 4: +0.1 m/s, Gruppo 5: 0.0 m/s, Gruppo 6: +1.2 m/s, Gruppo 7: +0.1 m/s

Semifinale
Qualificazione: i primi 2 di ogni batterie (Q) e i 2 più veloci degli esclusi (q) si qualificano in finale.

Vento:Gruppo 1: +1.2 m/s, Gruppo 2: +2.0 m/s, Gruppo 3: +1.6 m/s

Finale
Vento: +1.8 m/s

Collegamenti esterni 
 Risultati

Campionati africani di atletica leggera 2016
200 metri piani ai campionati africani di atletica leggera